Jens Olesen er navnet på flere personer:
 Jens Langkniv – den fredløse Jens Olesen fra 1600-tallet
 Jens Olesen (tv-vært) – zoolog og tv-vært, født 1946
 Jens Olesen (tysk tv-vært) - tysk tv-vært
 Jens Tang Olesen – fodboldtræner, født 1947
 Jens E. Olesen – historiker, født 1950
 Jens Asbjørn Olesen – musiker

Se også 
 Jens Olsen (flertydig)